Насиченість (колір)
Насиченість (хімія)
 Насичені жирні кислоти
 Насичені вуглеводні

Див. також 
 Насичена пара